Marbot (uitspraak: ) kan verwijzen naar:

Personen 
 Adolphe Marbot, Frans generaal
 Jean-Antoine Marbot, Frans generaal en politicus
 Marcellin Marbot, Frans generaal

Overig 
 Avenue des Généraux Marbot, een laan in Altillac
 Place Marbot, een plein in Beaulieu-sur-Dordogne